Dieci steht für:
 die Zahl Zehn in der italienischen Sprache
 Dieci (Arad), ein rumänischer Ort im Kreis Arad
 Dieci (Maschinenbau), ein italienischer Hersteller von Land- und Baumaschinen

Personen:
 Enzo Dieci (* 1934), italienischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof